

Pessoas
Hideki Noda
Yoshihiko Noda

Localidades

Nöda

Noda

Outros
Junko Noda

Desambiguação